Carlos Kleiber (1930-2004), chef d'orchestre autrichien ;
Charles Kleiber (né en 1942), architecte suisse et secrétaire d'Etat à la science et à la recherche auprès du Conseil fédéral jusqu'en 2007;
 Erich Kleiber (1890-1956), chef d'orchestre autrichien, père de Carlos Kleiber ;
 Georges Kleiber (né en 1944), enseignant et chercheur français en linguistique ;
 Jolán Kleiber (1939-2022), athlète hongroise, spécialiste du lancer du disque ;
 Marie Kleiber (19?-), actrice française ;
  (1893-1976), agrobiologiste suisse, surtout connu pour la loi de Kleiber reliant le métabolisme des animaux à leur masse ;
 Teresa Sukniewicz-Kleiber (née en 1948), athlète polonaise, spécialiste du 100 mètres haies.

Patronyme allemand